En reservevaluta er en valuta, der indgår i de fleste landes centralbankers valutareserver.

I tiden efter 2. verdenskrig har den amerikanske dollar været den altdominerende reservevaluta,, hvilket bl.a. skyldes den generelle stabilitet knyttet til dollaren, ligesom en lang række råvarer, eksempelvis olie og metaller, prissættes i dollar. Dollarens betydning som den afgørende reservevaluta har dog de seneste år været under pres men langt den største del af verdens valutareserver er fortsat knyttet til den amerikanske dollar. Den næstmest anvendte reservevaluta er euro.

Globale valutareserver opdelt efter valuta 
Den Internationale Valutafond IMF udgiver regelmæssigt en opgørelse over valutasammensætningen af verdens valutareserver, Currency Composition of Foreign Exchange Reserves (COFER). Ifølge disse opgørelser har valutareserverne været fordelt på følgende valutaer i perioden 1965-2019:

Referencer 

Penge